Axel Gudbrand Blytt – botanico e geologo norvegese, noto per la sequenza Blytt-Sernander
 Matthias Numsen Blytt –  botanico norvegese